Slovo mlýn může mít následující významy:

obecný význam
 mlýn (stroj) – stroj na mletí (rozmělňování a drcení) zrnin, masa, ale i hornin a dalších materiálů
 kulový mlýn – mletí se provádí pomocí koulí, které se pohybují v bubnu spolu s mletým materiálem
 kolový mlýn (stroj) – mletí se provádí valením kola (obvykle dvou kol) po pevné podložce 
 kuželový mlýn – mletí se provádí drcením nebo střihem mezi rýhovaným kuželem a rýhovanou kuželovou dutinou, například mlýnek na koření
 tlukadlový mlýn – mletí se provádí pomocí rotoru a statoru osazenými kolíky (tlukadly)
 mlýn – technologické zařízení a budova , v níž se mele mouka. Obecně přeneseno na všechny stavby obsahující technologické zařízení poháněné vodním kolem nebo větrnou turbínou.
 větrný mlýn
 vodní mlýn
 Porčův Mlýn
 Mlýn (hra) – stolní desková hra
 Mlýn (policie) – tajný tým České policie zřízený roku 2002 českým ministrem vnitra
 Mlýn (nakladatelství) – malé soukromé jihlavské nakladatelství
 mlýn v ragby – shluk (skrumáž) hráčů při rozehrávce

názvy sídel
 Špindlerův Mlýn, město v okrese Trutnov
 Hillův Mlýn, část obce Kytlice v okrese Děčín
 Klášterský Mlýn, část obce Rejštejn v okrese
Klatovy
 Pustý Mlýn, část obce Brumovice v okrese Opava
Dvorecký Mlýn, okres Olomouc
Hermesův Mlýn, okres Olomouc
Olejovický Mlýn, okres Olomouc
Plazský Mlýn, okres Olomouc
Velkostřelenský Mlýn, okres Olomouc
Novoveský mlýn (vojenský újezd Libavá), okres Olomouc
Nový mlýn (vojenský újezd Libavá), okres Olomouc
 … a mnoha samot

přírodní objekty
 Skalní mlýn

krycí jména
 policejní tým Mlýn, kontroverzní bývalý útvar Policie ČR

Související články 
 Mlynář (rozcestník)
 Mlýny (rozcestník)
 Mlýnek
 Mlejn
 Mlejnek

Reference

Externí odkazy